Myotophallus rooseveltianus är en snäckart som först beskrevs av S. S. Berry 1917.  Myotophallus rooseveltianus ingår i släktet Myotophallus och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
rooseveltianus